Симоня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Симонян, Ален Робертович (род. 1980) — вице-спикер Национального Собрания Армении 7-го созыва.
 Симонян, Арам Грачаевич (1955—2022) — армянский историк, ректор Ереванского государственного университета (2006—2019).
 Симонян, Артём Вруйрович (род. 1995) — армянский футболист.
 Симонян, Артуш Владимирович (род. 1960) — государственный деятель.
 Симонян, Борис Арменакович (1934—2012) — советский шашист.
 Симонян, Воски Захаровна (1918 — ?) — советский табаковод, передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Симонян, Грайр Рубенович (род. 1991) — армянский шахматист.
 Симонян, Грачик Рубенович (1928—2016) — советский армянский историк.
 Симонян, Ерванд Арутюнович (1912—1996) — советский армянский учёный.
 Симонян (Золотникова), Зинаида Степановна (1950—2012) — советская спортсменка (пулевая стрельба).
 Симонян, Карапет Семёнович (1918—1983) — Герой Советского Союза.
 Симонян, Карен Арамович (1936—2018) — армянский прозаик, писатель-фантаст, сценарист.
 Симоньян, Маргарита Симоновна (род. 1980) — российский журналист, главный редактор телеканала RT.
 Симонян, Метаксия Миграновна (1926—1987) — советская актриса.
 Симонян, Михеил (род. 1987) — армянский футболист.
 Симонян, Надежда Семёновна (1922—1997) — советский композитор.
 Симонян, Никита Павлович (род. 1926) — советский футболист и футбольный тренер, российский футбольный функционер.
 Симонян, Ноемзар Сетраковна (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Симонян, Райр Райрович (род. 1947) — российский инвестиционный банкир, глава Morgan Stanley в России (1998—2012).
 Симонян, Рафаэль Размикович (род. 1994) — армянский боксёр.
 Симонян, Рафик Багратович (род. 1975) — российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России.
 Симонян, Ренальд Хикарович (род. 1935) — советский и российский социолог.
 Симонян, Рипсиме Левоновна (1916—1998) — армянский художник, скульптор.
 Симонян, Симон (1914—1986) — армянский интеллектуал, писатель, публицист, учитель.
 Симонян, Тарон Цолакович (род. 1979) — художник импрессионист.
 Симонян, Тата (род. 1962) — армянский певец и актёр.
 Симонян, Тарон (род. 1987) — армянский политический деятель
 Симонян, Шаварш Степанович (1914—1986) — армянский советский политический, общественный и государственный деятель.

См. также